Martin Pedersen (wielrenner), Deens wielrenner
Martin Pedersen (voetballer, 1983), Deens voetballer (verdediger)
Martin Pedersen (voetballer, 1985), Noors voetballer (verdediger)
Martin Pedersen (voetballer, 1986), Deens voetballer (doelman)
Martin Pedersen (tennisser), Deens tennisser